Рома́шкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ромашкино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Ромашкино — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Ромашкино — село в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Ромашкино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Ромашкино — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Ромашкино — деревня в Каракулинском районе Удмуртии.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ромашкино (ранее Сокур-Кую) — село в Сакском районе.
 Ромашкино — исчезнувшее село в Черноморском районе.